Azhdahak Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Azhdahak Lerr är  meter över havet.

Terrängen runt Azhdahak Lerr är huvudsakligen kuperad. Azhdahak Lerr är den högsta punkten i trakten. Närmaste större samhälle är Gandzak,  kilometer nordost om Azhdahak Lerr. 

Trakten runt Azhdahak Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Azhdahak Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre
Berg i Kotajk